IndyCar peut désigner :

 Indy Car : un terme générique pour désigner des voitures de course américaines de type monoplace destinées à participer, entre autres, aux 500 Miles d'Indianapolis (d'où est dérivé le terme « Indy » - « Indy car » signifie « voiture d'Indy »). 
 IndyCar World Series : de 1979 à 1996, le nom du championnat automobile organisé par le CART et dont les 500 Miles d'Indianapolis étaient l'épreuve reine.
 IndyCar, la société organisatrice de ces courses 
 IndyCar Series : depuis 2003, le nom du principal championnat organisé par l'IndyCar (autrefois Indy Racing League).
 Trevis Indycar : un modèle de monoplace ayant couru les 500 Miles entre 1951 et 1960.